Em geral, a expressão Terror Branco se refere a atos de violência praticados por grupos reacionários (frequentemente, monarquistas ou conservadores) como parte de uma contrarrevolução. Terror Branco também pode referir-se a: 

 Na história da França, Terror Branco é uma expressão que indica - em oposição ao Terror dos montanheses - os massacres cometidos por monarquistas extremistas em períodos distintos: em 1795 contra os republicanos e especialmente os jacobinos, e, em 1815, após a queda definitiva de Napoleão I, contra os republicanos, liberais e bonapartistas.

No século XX, em diversos países o termo Terror Branco foi aplicado a atos de violência contra socialistas e comunistas reais ou suspeitos:
Terror Branco (Rússia), violência em massa realizada por opositores do governo soviético durante a Revolução Russa de 1917 e a Guerra Civil Russa (1918-1920)
Terror Branco (Hungria), um período de dois anos (1919-1921) de violência repressiva por soldados contra-revolucionários
Terror Branco (Espanha), atrocidades cometidas pelo movimento nacionalista durante a Guerra Civil Espanhola e durante a ditadura de Francisco Franco
Terror Branco (China continental), período de repressão política na China pelo governo da República da China, a partir de 1927 
Terror Branco (Taiwan), período de repressão política em Taiwan iniciado na década de 1940 pelo governo da República da China
Terror Branco (Grécia),  perseguição do Exército Popular de Libertação Nacional Grego, ocorrida entre a assinatura do Tratado de Varkiza, em fevereiro de 1945, e o início da Guerra Civil Grega, em março de 1946

Ver também 

 Terror Vermelho (desambiguação)

Terrorismo
Terminologia política
!Desambiguações mal formatadas